Mocho' (volk), een Mayavolk in Mexico
 Mocho' (taal), de taal van dat volk